Mariedal (Upplands-Bro), plaats in de Zweedse gemeente Upplands-Bro
Mariedal (Götene), plaats in de Zweedse gemeente Götene
Slot Mariedal, slot in deze plaats